Нитрат золота(III) — неорганическое соединение,
соль металла золота и азотной кислоты с формулой Au(NO),
образует кристаллогидрат — жёлтые кристаллы.

Получение 
 Растворение порошкообразного золота в чистой концентрированной кипящей азотной кислоте с последующим осаждением ацетоном.

Физические свойства 
Нитрат золота(III) образует кристаллогидраты состава Au(NO)·n HO — жёлтые кристаллы.

Химические свойства 
 Разлагается во влажном воздухе:
 

 

 При концентрировании на холоде раствора в азотной кислоте выпадает тетранитратозолотая кислота:

Примечания 

Соединения золота
золота
Соединения азота по алфавиту